Orbita může být:

 oběžná dráha
 očnice – kostěný prostor lebky, v němž je uloženo oko
 Systém Orbita – sovětský družicový systém pro přenos televizního signálu, budovaný od roku 1965
 orbita (algebra) – matematický pojem teorie grup
 Orbita (Ukrajina) – osídlení na Ukrajině, poblíž Čyhyrynu